Borstel (gebruiksvoorwerp), een bundel haren of vezels, waarmee over een oppervlak geveegd kan worden
 Koolborstel, een onderdeel van een elektromotor
 Seta of borstel, gewoonlijk stugge korte haren of anderszins korte, stugge, meestal iets dun uitlopende structuren bij organismen
 Diverse plaatsen in Duitsland; voor de herkomst van de plaatsnaam Borstel zie onder Borstel (Diepholz)
 Borstel (Holstein), een gemeente in de Kreis Segeberg in Sleeswijk-Holstein 
 Borstel (Diepholz), een gemeente in de Landkreis Diepholz in Nedersaksen 
 Borstel-Hohenraden, een gemeente in de Kreis Pinneberg in Sleeswijk-Holstein
 Borstel (Verden), een stadsdeel van Verden in Nedersaksen 
 Borstel (Stendal), een stadsdeel van Stendal in Saksen-Anhalt
 Borstel (Neustadt am Rübenberge), een stadsdeel van Neustadt am Rübenberge in de Region Hannover
 Borstel (Jork), een stadsdeel van Jork in de Landkreis Stade in Nedersaksen
 Borstel (Auetal), een stadsdeel van Auetal in de Landkreis Schaumburg in Nedersaksen
 De voormalige dorpen Groß-Borstel en Klein-Borstel in Hamburg

Klara Borstel-Engelsman, het oudste slachtoffer van de Holocaust in Nederland